Kassou ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Kassou (* 2003), griechische Leichtathletin

Siehe auch:
 Ben Kassou